Chergui vient de l'arabe šarqīa () et .

Chergui peut désigner :

Un patronyme 
 Smaïl Chergui (1956- ), diplomate algérien.

Un toponyme 
 Chergui, île de Tunisie située la plus à l'est des îles Kerkennah.

Divers 
 Chergui, vent chaud au Maroc venant du Sahara et donc de l'est.